het vrouwelijke equivalent van prins, een adellijke titel
 Prinses (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift

Zie ook 
 Princess (doorverwijspagina)